Финал Гран-при по фигурному катанию 2013/2014 () — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2013—2014 годов. В этом соревновании в каждой дисциплине участвовали по шесть лучших взрослых и юниоров (одиночников или пар), определившиеся по итогам серии.

Финал проходил в Фукуоке с 5 по 8 декабря 2013 года. Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Одновременно проходил финал серии среди юниоров в тех же четырёх дисциплинах.

Результаты среди взрослых

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Юноши (юниоры)

Девушки (юниоры)

Спортивные пары (юниоры)

Танцы на льду (юниоры)

Ссылки 
 Starting order and Result details

Финалы Гран-при по фигурному катанию по годам
Финал Гран-при
2013 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2013/2014
Декабрь 2013 года
Спорт в Японии в 2013 году
Международные спортивные соревнования в Фукуоке